D.Y.Hong som auktorsförkortning betyder:

 De Yuan Hong alternativt stavad De Yuang Hong 

Auktorsförkortningar